Dąbrówka Nowa est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Dąbrówka Nowa, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dąbrówka Nowa, village de la voïvodie de Mazovie